Nikola Cindro (ratnik) († 1596.) - protuosmanski ratnik
 Nikola Cindro (fizičar) (1931. – 2001.) - hrvatski fizičar